

Карнково — село в гміні Ліпно Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Карнково — село в гміні Червінськ-над-Віслою Плонського повіту Мазовецького воєводства